Lars Karlsson, švedski hokejist, * 18. avgust 1966, Švedska.

Karlsson je v švedski ligi igral za klube Färjestads BK, AIK IF in IF Björklöven. Od tega osem sezon za klub Färjestads BK, s katerim je tudi osvojil naslov švedskega državnega prvaka v sezonah 1985/86 in 1987/88. Leta 1984 je bil kot 152. izbran na NHL naboru s strani kluba Detroit Red Wings, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1992, kjer je bil dobitnik zlate medalje, sam pa je dosegel dva gola in eno podajo na osmih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 85/86
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 31
| 12
| 12
| 24
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 87/88
|
| 39
| 6
| 12
| 18
|
| 42
|
| 9
| 1
| 0
| 1
|
| 20
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 40
| 9
| 9
| 18
|
| 32
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 27
| 8
| 5
| 13
|
| 14
|
| 10
| 3
| 2
| 5
|
| 8
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 36
| 10
| 6
| 16
|
| 46
|
| 8
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| -2
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 39
| 16
| 17
| 33
|
| 36
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 39
| 5
| 12
| 17
|
| 54
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 93/94
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 272
| bgcolor="#7FFF00" | 69
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | 143
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 270
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 52
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1984
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti AIK
Hokejisti IF Björklöven